Four Corners steht für:

 Four Corners Monument, den gemeinsamen, mit einem Monument vermarkten Grenzpunkt von Arizona, Colorado, New Mexico und Utah in den Vereinigten Staaten
 Four Corners (Kanada), den gemeinsamen Grenzpunkt von Manitoba, Saskatchewan, Northwest Territories und Nunavut in Kanada
 Four Corners (Florida) (früher Citrus Ridge), Grenzpunkt von vier Countys in Florida
 Four Corners (Album), ein Album von den Yellowjackets
 Kraftwerk Four Corners bei Farmington, New Mexico, USA

Four Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Four Corners (Connecticut)
 Four Corners (Illinois)
 Four Corners (Indiana)
 Four Corners (Kalifornien)
 Four Corners (Kansas)
 Four Corners (Kentucky)
 Four Corners (Louisiana)
 Four Corners (Maine)
 Four Corners (Maryland)
 Four Corners (Massachusetts)
 Four Corners (Minnesota), im St. Louis County
 Four Corners (Montana)
 Four Corners (New Hampshire)
 Four Corners (New Jersey)
 Four Corners (Ohio)
 Four Corners (Oregon)
 Four Corners (Pennsylvania)
 Four Corners (Texas)
 Four Corners (Virginia)
 Four Corners (Washington)
 Four Corners (Burnett County, Wisconsin)
 Four Corners (Douglas County, Wisconsin)
 Four Corners (Langlade County, Wisconsin)
 Four Corners (Monroe County, Wisconsin)
 Four Corners (Wyoming)